FL poate fi:
 Florida, codul poștal al acestui stat SUA
 Flevoland, provincie în Olanda, codul ISO 3166-2:NL
 Fürstentum Liechtenstein (în original în germană); Principatul Liechtenstein